Saint-Serge est un nom propre qui peut désigner des noms de lieux ou d'édifice en référence à l'un des  :

 Le Monastère de la Trinité-Saint-Serge.
 Saint-Serge, l’Académie ecclésiastique qui dépend du Monastère de la Trinité-Saint-Serge (le philosophe Vladimir Soloviev y a pris des cours).
 L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris ;
 Saint-Serge, ancienne commune française d’Eure-et-Loir, aujourd’hui intégrée à Trizay-Coutretot-Saint-Serge ;
 Le quartier Saint-Serge de la ville d’Angers ;
 Saint-Serge, le campus situé dans le quartier du même nom, avec l’UFR Droit, Économie et Gestion de l’Université d’Angers.